«About Damn Time» — сингл американской певицы и реперши Лиззо, вышедший 14 апреля 2022 года на лейблах Nice Life Recordings и Atlantic. Песня является лид-синглом с четвёртого студийного альбома Special, релиз которого состоялся 15 июля 2022 года.
В июле 2022 года сингл достиг первого места в США (Billboard Hot 100), став вторым чарттоппером Лиззо после «Truth Hurts».

Композиция 
В припеве сингла звучит фортепианный мотив, интерполированный из мелодии песни 1984 года  группы . Рания Анифтос из Billboard, что в «About Damn Time» есть «приятный» припев. Рэйчел Бродски из Stereogum описала песню как «фанк-поп пропитанный большим количеством классических Лиззо-измов». Точно так же Алекс Галлахер из NME назвал эту песню «классической версией Лиззо с оттенком фанка, которая изобилирует мощной басовой партией, мгновенно запоминающейся мелодией флейты и драгоценной лирикой».

Коммерческий успех 
30 апреля 2022 года сингл «About Damn Time» дебютировал на 50-м месте в американском хит-параде Billboard Hot 100, с 7000 цифровыми загрузками и 6,5 млн стрим-потоками. 14 мая 2022 года песня поднялась на 19-е место, став четвёртым хитом певицы в лучшей двадцатке top-20. Неделю спустя сингл поднялся на девятое место, став четвёртым треком исполнительницы в лучшей американской десятке top-10. В июле 2022 года сингл достиг первого места в США (Billboard Hot 100), став вторым чарттоппером Лиззо после «Truth Hurts».

Чарты

Сертификация

История релиза

Примечания 

Песни 2022 года
Песни Лиззо
Синглы Atlantic Records
Композиции в стиле фанк